AKAP4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 854 амінокислот, а молекулярна маса — 94 477.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки